Okaukuejo ist der Name einer im Süden des heutigen Etosha-Nationalparks gelegenen ehemalige Feste Okaukuejo der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika in Namibia. Der Ort hieß ursprünglich Okakwiya, „die Frau, die jedes Jahr ein Kind gebärt“. Heute ist es ein Hotel von Namibia Wildlife Resorts.

Geschichte 

Nach dem Ausbruch der Rinderpestepidemie 1897 wurde hier eine Kontrollstelle zum Abgrenzen des ganzen nördlichen Landes errichtet, um die weitere Verbreitung der Seuche aus den nördlich gelegenen Ovambogebieten zu verhindern. 1901 wurde sie ein befestigter Militärposten und war das mittlere Glied in der Kette von Sesfontein bis Namutoni. Seine militärische Bedeutung jedoch blieb stets gering, wenige Jahre später wurde Okaukuejo zerstört und die deutsche Kolonialverwaltung errichtete eine Polizeistation mit einem runden Kalksteinturm. Der heutige Turm stammt dagegen erst aus dem Jahr 1963.

Umso mehr praktische Bedeutung hatte Okaukuejo im Zusammenhang mit der Errichtung und Verwaltung des Naturschutzgebietes Etosha, des späteren Etosha-Nationalparks, da hier die Parkverwaltung ihren Sitz hatte – und zusammen mit dem ökologischen Institut bis heute hat. Nachdem das Etosha-Naturschutzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr zu einer auch touristischen Attraktion wurde, entstand zunehmender Unterkunftsbedarf. So wurde Okaukuejo 1950 das erste der Allgemeinheit zugängliche Rastlager im Etosha-Nationalpark.

1953 wurde hier der erste Wildhüter im Etosha-Gebiet stationiert. Zu dieser Zeit lebten noch die  als einzige Menschen innerhalb des Parkgeländes.

Am Wasserloch von Okaukuejo, das abends erleuchtet ist, kann man riesige Zebra- und Gnuherden beobachten, oft eine Elefantenfamilie, Giraffen und gelegentlich auch Nashörner.

Klimatabelle

Galerie

Weblinks 
 Offizielle Seite von Okaukuejo (englisch)

Oshana
Hotel in Namibia
Etosha-Nationalpark